Flugstunde steht für
 Unterrichtseinheit in der Flugschule
 Einheit für die praktische Flugerfahrung eines Piloten, die er als Nachweis seiner fliegerischen Tätigkeit gemäß den Vorschriften für Pilotenlizenzen insbesondere der Verkehrspilotenlizenz in seinem persönlichen Flugbuch protokollieren muss
 Flugzeit, die ein Luftfahrzeug in der Luft verbringt
 historisches Wegmaß für Flugdistanzen, siehe Abstand